

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Plum Island – isola del Massachusetts
 Plum Island – isola dello stato di New York
 Plum Island – isola del Wisconsin
 Isola Plum – isolotto delle isole Andreanof, Alaska

Letteratura 
 Morte a Plum Island (Plum Island) – romanzo di Nelson DeMille del 1997